Рода-де-Бара (, ) — муніципалітет у комарці Таррагунес, провінція Таррагона, Каталонія, Іспанія.

Географія 
Рода-де-Бара розташований на сході комарки Таррагунес, на узбережжі Середземного моря, за 25 км від міста Таррагона.

Клімат 
У Рода-де-Бара клімат вологий субтропічний.

Населення

Світлини

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка

Муніципалітети провінції Таррагона